Па́вел Гаври́лов:
 Гаврилов, Павел Архипович (1900—?) — советский актёр.
 Гаврилов, Павел Михайлович (род. 1954) — советский воднолыжник.
 Гаврилов, Павел Филиппович (1898—1970) — главный военный прокурор ВМФ СССР, генерал-лейтенант юстиции.
 Гаврилов, Павел Юрьевич (род. 1973) — российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом. Примечания